Termenul „Brick” se poate referi la:

Brick (film), american (2005)
Brick (band), trupă de jazz

Nume de persoane
Abraham L. Brick (1860–1908), politician
Anna Riwkin-Brick (1908–1970), fotograf

Vezi și
   BRIC, abrevierea grupului de state format din Brasilia, Rusia, India si China
   Brik, nume de familie
   Bric, velier cu două catarge
   Brigg, oraș în regiunea Yorkshire and the Humber, Anglia.
  Brickellia, un gen de plante din familia Asteraceae, ordinul Asterales.